Геóргий Алексéевич Бáлл (, Киев, Украинская ССР — 23 декабря 2016, Киев, Украина) — советский и украинский психолог, член-корреспондент НАПН Украины. Сын учёного и изобретателя в области кинотехники Алексея Михайловича Балла.

Биография 
В 1957 году окончил Киевский политехнический институт (электроакустический факультет).

С 1958 года работал в НИИ психологии УССР (ныне — Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины). Ученик Г. С. Костюка.

В 1965—1971 и с 1989 года — заведующий лабораторией (или отдела). С 1996 года возглавлял лабораторию методологии и теории психологии.

Доктор психологических наук с 1991 года, Докторская диссертация «Основы теории задач (система основных понятий; психолого-педагогический аспект)», профессор с 1993 года.

С 1993 работал по совместительству в Институте педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины.

С 2003 года член-корреспондент АПН Украины.

С 1969 преподавал в высших учебных заведениях Украины. Член редколлегий ряда научных журналов. Автор 585 научных работ, из них — 14 единоличных и коллективных монографий и 15 пособий.

Ушел из жизни 23 декабря 2016 (по другим сведениям — 22 декабря).

Основные направления исследований 
 Теория задач, психолого-педагогические аспекты учебных задач .
 Современный гуманизм, гуманизация образования 
 Рациогуманизм, рациогуманистический подход в методологии психологической науки 
 Разработка формализованных описаний в человековедении 
 Теоретико-множественный метод описания процессов

Основные научные труды 
 Балл Г. А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. — М.: Педагогика, 1990.
 Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы, К.: Основа, 2006.
 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): Видання друге, доповнене. — Житомир: ПП «Рута», Видавництво «Волинь», 2008.
 Балл Г. А., Мединцев В. А. Теоретико-множественный метод описания процессов и его применение в психологии: монография. — Київ: Педагогічна думка, 2016. 88 с.
 Балл Г. О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства. Київ: Видавництво ПП «СДК», 2017. 204 с.

Статьи
 Балл Г. А. О понятиях «воздействие», «действие» и «операция» // Вопросы психологии. 1974. № 4. С. 10-20.
 Балл Г. О., Войтко В.І. Узагальнена інтерпретація поняття моделі / Філософська думка. 1976. № 1.
 Балл Г. А. Система понятий для описания объектов приложения интеллекта / Кибернетика. 1979. № 2.
 Балл Г. О. Раціогуманізм та його значення для психології / Актуальні проблеми психології. 3 (11). 2010 °C.
 Балл Г. А. Нормативный профессиональный идеал ученого // Психологический журнал. 3 (32). 2011. С. 17-26.
 Балл Г. О. Раціогуманістична орієнтація в аналізі розв’язування ціннісних колізій // Актуальні проблеми психології. 7 (11). 2013. С. 12-18.
 Балл Г. О. Аналіз поведінки у складних соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних положень філософії // Педагогіка і психологія. 3. 2016. С. 9-15.
 Балл Г. А., Мединцев В. А. Формализованное описание процессов как теоретический ресурс изучения развития // Мир психологии. 1. 2016. С. 53-66.

Награды и премии 
 Отличник народного образования УССР (1987).
 Награжден почетными грамотами Президиума АПН Украины (1995, 2006).
 Почетная грамота Министерства образования и науки Украины (2007).
 Знак АПН Украины «Ушинский К. Д.» (2011).
 Медаль АПН Украины «Григорий Сковорода» (2016).

Примечания

Литература 
 Балл Георгій Олексійович  // Психологія і особистість. 2016. № 2 (10) Ч. 1 — ISSN 2226-4078. — С. 251—253

Ссылки 
 
 Страница Г. А. Балла на сайте НБУВ

Выпускники Киевского политехнического института
Психологи СССР
Психологи Украины